Kosmatsch (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Kosmatsch (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw, siehe Kosmatsch (Kossiw)